Konnerth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Josef Konnerth (1873–1923), österreichischer Architekt
 Andreas Fejer-Konnerth (* 1964), deutscher Tischtennisspieler rumänischer Abstammung
 Arthur Konnerth (* 1953), deutscher Neurophysiologe
 Johann Konnerth, deutscher Trompeter aus Schäßburg, Konzerttrompeter und erster Solotrompeter am Theater Ulm
 Zoltan Fejer-Konnerth (* 1978), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Conert